Влади́мир Алекса́ндрович Кузьми́н — советский, российский ; доктор химических наук (1979), профессор (1981). Заслуженный деятель науки РФ (2014).

Биография 
В 1966 году окончил химический факультет Московского университета. Работает в Институте биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН (Москва).

В 2016 году баллотировался в члены-корреспонденты РАН.

Научная деятельность 
В 1979 году защитил докторскую диссертацию. Профессор (1981).

Основные направления исследований — кинетика быстрых фотохимических реакций молекул красителей и родственных соединений.

Автор более 400 научных статей в области фотохимии и кинетики быстрых реакций.

Награды 
 Лауреат премии Ленинского комсомола в области химии (1975)
 Диплом «Памяти академика Н. М. Эмануэля» (2010)
 Медаль «Памяти академика Н. М. Эмануэля» (2012)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2014).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники химического факультета МГУ